Белалькасар:

 Белалькасар — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова автономного сообщества Андалусия.
 Белалькасар, Себастьян де (ок. 1480—1550) — испанский конкистадор с титулом аделантадо.